Domschatz- und Diözesanmuseum steht für:

 Domschatz- und Diözesanmuseum (Osnabrück) in Osnabrück
 Domschatz- und Diözesanmuseum (Passau) in Passau
 Domschatz- und Diözesanmuseum Eichstätt in Eichstätt, siehe Diözesanmuseum Eichstätt